Diese Liste der Nebenflüsse der Schwarzach führt alle Nebenflüsse der Schwarzach auf. Insgesamt münden 34 Flüsse direkt in die Schwarzach, die durch die Gemeinden St. Jakob in Defereggen, St. Veit in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen und Matrei in Osttirol im Bezirk Lienz (Osttirol) fließt. Gemessen an ihrem Einzugsgebiet sind Trojeralmbach, Zwenewaldbach, Grünalmbach, Arventalbach, Brugger Almbach, Patscher Bach, Staller Almbach und Stallebach die größten Nebenflüsse der Schwarzach. Sie weisen, ebenso wie der Lappbach auch selbst Nebenflüsse auf.

Liste der Nebenflüsse 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Naturschutzplan der Fließgewässerräume Tirols (PDF; 662 kB)

Schwarzach
 
Flusssystem Isel